Westerlund är ett svenskt efternamn som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Westerlund 4 157
 Vesterlund 2 977
 Västerlund 84
 Wästerlund 56
 Westerlundh 22
 Vesterlundh 1
Tillsammans blir detta 7 297 personer.

Personer med efternamnet Westerlund eller varianter av detta namn

 Anders Westerlund (1921–2021), officer i flygvapnet
 Andreas Vesterlund (född 1974), konstnär och översättare
 Anna Westerlund (född 1989), finländsk fotbollsspelare
 Anna-Karin Westerlund (född 1949), arkivarie och politiker, moderat
 Anna-Lisa Westerlund Bengtsson (1914–2015), textilkonstnär och keramiker
 Aron Westerlund (1884–1972), svensk biolog och lantbruksvetare

 Bengt Westerlund (1921–2008), svensk astronom
 Björn Westerlund (1912–2009 ), finsk industriman

 Carl Westerlund (1872–1913), militär
 Carl Westerlund (arkitekt) (1914–1982)
 Carl Agardh Westerlund (1831–1908), svensk zoolog
 Carl Eric Vesterlund (avrättad 1820), dömd för mord
 Carl Hjalmar Westerlund (aktiv 1898–1900), friidrottare
 Catrin Westerlund (1934–1982), svensk skådespeleaare
 Christoffer Westerlund (född 1978), finländsk skådespelare
 Conny Vesterlund, innebandyspelare

 David Westerlund (född 1949), svensk religionsvetare
 David Westerlund (musiker) (född 1977), musikproducent och dj

 Elin Westerlund (född 1990), svensk friidrottare
 Ernst Westerlund (1839–1924), svensk läkare
 Ernst Westerlund (idrottare) (1893–1961), finländsk tävlingsseglare

 Filip Westerlund (född 1999), ishockeyspelare

 Gunnar Westerlund (1911–1983), socialpsykolog, professor
 Gösta Westerlund, flera personer
 Gösta Westerlund (ishockeyspelare) (1936–1985)
 Gösta Westerlund (musiker) (1907–1980)

 Helena Larsdotter Westerlund (1799–1865), Sveriges första kvinnliga folkskollärare
 Henrik Westerlund (1926–2016), finländsk politiker
 Hjalmar Westerlund (1872–1946), svensk arkitekt
 Hjalmar Westerlund (författare) (1918–1997), svensk författare

 Jan Westerlund (född 1954), svensk fotbollstränare
 Janne Westerlund (född 1971), sverigefinländsk ståuppkomiker
 Jimmy Westerlund (född 1977), finlandssvensk musiker
 Johan Westerlund (född 1988), svensk längdskidåkare
 Johan Alfred Westerlund (1849–1925), svensk herdaminnesförfattare

 Karin Westerlund (född 1955), svensk konstnär, filmare och skribent
 Kerstin Westerlund (född 1940), arkitekt
 Kerstin Jacob Westerlund (1941–2019), konstnär

 Lena Westerlund  (född 1948), konstnär
 Lennart Westerlund (född 1958), dansare
 Linda Westerlund Snecker (född 1983), politiker, vänsterpartist

 Magnus Westerlund (född 1960), militär
 Majléne Westerlund Panke (född 1946), socialdemokratisk politiker
 Margit Westerlund (född 1956), finländsk opersångerska
 Maria Westerlund (1802–1865), finlandssvensk skådespelare

 Nanny Westerlund (1895–1989), finlandssvensk skådespelare

 Per Vesterlund (född 1961) filmvetare, universitetslektor
 Per-Åke Westerlund (född 1956), svensk politiker
 Peter Westerlund (aktiv sedan 1985), violinmakare

 Robert Vesterlund (född 1976), nynazist

 Seppo Westerlund (1930–2014), finländsk politiker i liberala folkpartiet, försvarsminister
 Staffan Westerlund (1942–2012), svensk jurist och författare
 Sven-Olof Westerlund (född 1935), finländsk grafiker, tecknare och målare

 Tommy Westerlund (född 1959), finländsk journalist

 Ulrika Westerlund (född 1972), svensk opinionsbildare

 Åsa Vesterlund (född 1974), skådespelare och fotomodell

Se även
 Westerlundska gymnasiet, Enköping
 Wästerlunds konditori, Lunde, Kramfors kommun

Källor

Svenska efternamn